Воздвиженка () — село на Украине, находится в Покровском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1422783603. Население по переписи 2001 года составляет 381 человек. Почтовый индекс — 85352. Телефонный код — 623.

Основным видом деятельности является сельское хозяйство, а также разведение крупнорогатого скота. 85 % взрослого населения занимается производством и продажей молочной продукции.

Дети данного села обучаются в среднеобразовательной школе соседнего посёлка Новоалександровка, до которого приходится добираться по 5 км в день.

Единственный транспорт, рейсовый автобус Донецк — Воздвиженка, был отменён.

Ссылки 
 Воздвиженка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Покровского района (Донецкая область)
Покровский район